US Open 2014 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się pomiędzy 25 sierpnia a 8 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 134. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 38 251 760 dolarów amerykańskich.

W grze pojedynczej mężczyzn wygrał Chorwat Marin Čilić, który pokonał Japończyka Keia Nishikoriego 6:3, 6:3, 6:3. Obaj nigdy nie grali w finale turnieju wielkoszlemowego. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Amerykanka Serena Williams, która pokonała Dunkę Caroline Wozniacki 6:3, 6:3, zwyciężając trzeci raz z rzędu, a szósty raz w karierze w tej imprezie. W grze podwójnej mężczyzn wygrali bracia Bob i Mike Bryan, którzy w finale pokonali Hiszpanów Marcela Granollersa i Marca Lópeza 6:3, 6:4, a w deblu pań wygrały Rosjanki Jekatierina Makarowa i Jelena Wiesnina, które w finale wygrały ze szwajcarsko-włoską parą Martina Hingis/Flavia Pennetta 2:6, 6:3, 6:2. W grze mieszanej zwycięzcami w finale zostali reprezentantka Indii Sania Mirza i Brazylijczyk Bruno Soares, którzy w meczu o mistrzostwo pokonali Amerykankę Abigail Spears i Meksykanina Santiago Gonzáleza 6:1, 2:6, 11–9.

Australijczyk Omar Jasika wygrał rywalizację chłopców, dzięki wygranej nad Francuzem Quentinem Halysem 2:6, 7:5, 6:1, zaś w rywalizacji dziewcząt Czeszka Marie Bouzková pokonała w ostatnim meczu Ukrainkę Anhelinę Kalininę 6:4, 7:6(5). Jasika wraz z Japończykiem Naoki Nakagawą zwyciężyli w grze deblowej chłopców, pokonując Brazylijczyków Raphaela Matosa i João Menezesa 6:3, 7:6, natomiast w grze podwójnej dziewcząt Turczynka İpek Soylu ze Szwajcarką Jil Teichmann pokonały Białorusinkę Wierę Łapko i Słowaczkę Terezę Mihalíkovą 5:7, 6:2, 10–7.

Shingo Kunieda powtórzył wyczyn sprzed roku, wygrywając rywalizację w grze pojedynczej na wózkach, pokonując Argentyńczyka Gustavo Fernándeza 7:6(0), 6:4, zaś u kobiet wygrała Japonka Yui Kamiji, która w finale wygrała z Holenderką Aniek Van Koot 6:3, 6:3. Mistrzami debla na wózkach mężczyzn zostali Francuz Stéphane Houdet oraz  Kunieda, którzy w meczu o mistrzostwo wygrali z Brytyjczykiem Gordonem Reidem i Holendrem Maikelem Scheffersem 6:2, 2:6, 7:6(4), natomiast w grze deblowej kobiet Kamiji i Brytyjka Jordanne Whiley pokonali Holenderki Jiske Griffioen i Aniek van Koot 6:4, 3:6, 6:3. W grze pojedynczej na quadach Brytyjczyk Andrew Lapthorne wygrał w finale z Amerykaninem Davidem Wagnerem 7:5, 6:2, a w deblu Amerykanie Wagner i Nicholas Taylor osiągnęli zwycięstwo po wygranej nad Lapthorne'em i zawodnikiem z RPA Lucasem Sitholem 6:3, 7:5.

W turnieju legend mężczyzn bracia John i Patrick McEnroe przegrali z triumfatorami Australijczykiem Pathem Cashem i Amerykaninem Toddem Martinem 5:7, 6:3, 10–8, zaś u w tej samej konkurencji kobiet zwycięstwo odniosły Amerykanka Martina Navrátilová oraz Czeszka Jana Novotná po wygranej nad amerykańskim duetem Tracy Austin i Gigi Fernández 6:4, 6:4. W turnieju pokazowym Amerykanie James Blake i John McEnroe wygrali 4:1, 1:1 z Amerykaninem Jimem Courierem i Szwedem Matsem Wilanderem.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej pokazowy

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Rafael Nadal
  Juan Martín del Potro
  Ołeksandr Dołhopołow
  Nicolás Almagro
  Tommy Haas
  Li Na

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2014.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

US Open 2014